Hartloff ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Hartloff (* 1954), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Otto Hartloff (1909–1977), deutscher Maler